Ню́вчим:

 Нювчим — посёлок в Сыктывдинском районе Республики Коми
 Нювчим — сельское поселение  в Сыктывдинском районе Республики Коми
 Нювчим — река в Республике Коми